

Históricos 
 Palmira — antiga cidade da Síria, situada no atual município de Tadmor
 Império de Palmira — formado pela secessão de algumas províncias orientais do Império Romano entre 260 e 271
 Língua palmirena — falada na antiga cidade síria

Modernos 
 Palmira (Colômbia) — município do departamento de Valle del Cauca
 Palmira (Cuba) — município
 Palmira (Venezuela) — capital do município de Guasimos
 Santos Dumont (Minas Gerais) — antigamente chamada Palmira
 Nueva Palmira, no Uruguai

Outros usos 
 Palmira, regina di Persia —  ópera de Antonio Salieri

Ver também 
 Palmeira

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos